No Strings Attached steht für:

 No Strings Attached (Album), Musikalbum von *NSYNC (2000)
 No Strings Attached, Originaltitel von Freundschaft Plus, US-amerikanischer Film von Ivan Reitman (2011)
 No Strings Attached – Figurentheater & mehr, Theaterfestival in Mainz